Поволоцкий — русская фамилия. Женская форма — Поволоцкая.

Известные носители 
 Поволоцкий, Александр Моисеевич — заместитель Председателя Совнаркома — председатели Госплана КазССР март 1928 г. — октябрь 1929 г.
 Поволоцкий, Давид Яковлевич (1922—2008) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Поволоцкий, Дмитрий — российский кинорежиссёр.
 Поволоцкий, Сергей Георгиевич (1908—1994) — русский журналист, писатель, публицист и театральный критик.
 Поволоцкий, Юрий Леонидович (род. 1962) — израильский композитор, пианист, аранжировщик, культуролог, педагог.

Поволоцкая 
 Поволоцкая, Ирина Игоревна (род. 1937) — российский режиссёр и сценарист.